Кособа () — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Кособа — село в Индерском районе Атырауской области.
 Кособа — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Кособа — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Кособа — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Кособа — село в Карабалыкском районе Костанайской области.

Озёра 
 Кособа — озеро в Карабалыкском районе Костанайской области.